Ndut peut désigner :

les Nduts, une ethnie du Sénégal
le ndut, une langue sérère
le ndut, une cérémonie rituelle